Kalendarium UMK w Toruniu – chronologiczne zestawienie najważniejszych faktów z dziejów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Historia

Lata 1945 - 1989 
 1945
 luty - inicjatywa powołania uniwersytetu w Toruniu
 maj - Ministerstwo Oświaty delegowało prof. Jana Wilczyńskiego do organizowania uniwersytetu w Toruniu
 13 kwietnia - odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu; prezesem został Henryk Świątkowski
 7 maja - do Torunia dotarła ponad 100-osobowa grupa Wilnian (m.in. prof. Konrad Górski oraz prof. Tymon Niesiołowski)
 czerwiec - uzyskano wstępną akceptację projektu struktury organizacyjnej przyszłego uniwersytetu
 14 lipca - do Torunia przybył transport około 200 pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (m.in. profesorowie Tadeusz Czeżowski, Władysław Dziewulski, Mieczysław Limanowski, Edward Passendorfer, Jan Prüffer, Stefan Srebrny, Szczepan Szczeniowski)
 22 sierpnia - do Torunia przybył prof. Ludwik Kolankowski
 25 sierpnia - utworzono Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 19 września - ogłoszono dekret o utworzeniu UMK w Toruniu
 3 października - rozpoczęto rekrutację na studia
 5 listopada - utworzono Wydział Prawno-Ekonomiczny
 24 listopada - rozpoczęto pierwsze wykłady na uniwersytecie
 13 grudnia - minister oświaty polecił prof. Ludwikowi Kolankowskiemu zorganizowanie Wydziału Sztuk Pięknych
 powołano Chór Akademicki
 1946
 5 stycznia - uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego
 10 stycznia - powołano do życia Akademicki Związek Sportowy UMK (AZS)
 24 stycznia - przekształcono Sekcję Sztuk Pięknych w samodzielny Wydział Sztuk Pięknych
 26 kwietnia - Wojewódzki Urząd Ziemski przyznał Uczelni majątki w Nawrze i Koniczynce w związku z planami utworzenia Wydziału Rolno-Leśnego 
 28 maja - przekazano budynek przy ul. Grudziądzkiej (ob. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) na potrzeby uniwersytetu
 1947
 maj - przekazano budynek przy ul. Chopina (ob. Wydział Matematyki i Informatyki) na potrzeby uniwersytetu
 10 maja - otwarto Bibliotekę Główną w budynku przy ul. Chopina 12/18 (od VIII 1945 funkcję centralnego księgozbioru pełniła Książnica Miejska)
 1948
 7 kwietnia - rozpoczęto budowę pawilonu i kopuły dla Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia
 październik - liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 3100
 senat uniwersytetu przyznał tytułu doktora honoris causa prof. Kolankowskiemu (Ministerstwo Oświaty nie zatwierdziło tej uchwały)
 16 września - powołano do życia Archiwum UMK
 1949
 23 lutego - przekazano Robotniczy Dom Kultury (ob. Dwór Artusa) na potrzeby uniwersytetu
 24 lipca - rozpoczęto prace badawcze w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach k. Torunia
 1950
 Ministerstwo Kultury wycofało decyzję o likwidacji Wydziału Sztuk Pięknych
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 3200
 25 kwietnia - przy uniwersytecie utworzono Zrzeszenie Studentów Polskich 
 11 grudnia - powstało Studium Wojskowe
 1951
 29 stycznia - zorganizowano obchody 5-lecia uniwersytetu
 czerwiec - wstrzymano rekrutację na Wydział Prawa
 podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 1952
 1 września - utworzono Studium Wychowania Fizycznego
 1 października - ukazał się pierwszy numer Głosu Uczelni
 1953
 likwidacja Wydziału Prawa oraz 12. kierunków na Wydziale Humanistycznym
 1955
 10 czerwca - powstało Koło PTTK nr 2 przy uniwersytecie
 1956
 19 marca - zmarł prof. Ludwik Kolankowski, pierwszy rektor uniwersytetu
 8 listopada - studenci uczelni zorganizowali zbiórkę dla Węgier zaatakowanych przez ZSSR
 listopad - przekazano Pałac Dąbskich (ob. Teatr Muzyczny) na potrzeby uniwersytetu
 1957
 wznowiono niektóre zlikwidowane wcześniej kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym (archeologia, filologia klasyczna, filozofia, pedagogika)
 1958
 reaktywowano Wydział Prawa
 utworzono Stację Limnologiczną nad jeziorem Jeziorak w Iławie
 1959
 przyznano pierwszy tytułu doktora honoris causa UMK (prof. Bertil Lindblad)
 30 września - oddano do użytku nowo wybudowany akademik DS 2 przy ul. Mickiewicza
 1960
 6 maja - zorganizowano pierwsze Juwenalia
 powstało Zawodowe Studium Administracyjne
 1961
 styczeń - oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny dla pracowników uczelni przy ul. Kraszewskiego
 1962
 utworzono pierwsze studia zaoczne na uniwersytecie
 utworzono Stację Ekologii Roślin w Olku, nad którą opiekę sprawował Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 1963
 23 marca - otwarto klub „Od Nowa” w Dworze Artusa
 18 czerwca - Senat uniwersytetu przyjął uchwałę o lokalizacji miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach
 1965
 opracowano plany budowy miasteczka akademickiego na Bielanach
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 4800
 rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego uniwersytetu w Bachotku k. Brodnicy
 przekazano lewe skrzydło budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (ob. Urząd Marszałkowski) na potrzeby uniwersytetu
 4 grudnia - zorganizowano obchody 20-lecia uniwersytetu
 1966
 2 kwietnia - powołano Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych z siedzibą w Toruniu
 1967
 23 marca - władze państwowe zatwierdziły budowę miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach
 9 czerwca - rozpoczęto budowę miasteczka uniwersyteckiego
 1968
 powołano Instytut Ekonomiczny na prawach wydziału
 1970
 2 lutego - otwarto Studenckie Studio Radiowe „Bielany Radio” 
 24 sierpnia - społeczność uniwersytetu świętowała srebrny jubileusz istnienia uczelni
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 5200
 1971
 30 kwietnia - minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński na budowie miasteczka uniwersyteckiego
 1973
 18 lutego - obchody 500. rocznicy urodzin patrona uczelni – Mikołaja Kopernika. Uroczysta inauguracja Roku Kopernikowskiego w nowej Auli Uniwersyteckiej
 zorganizowano sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej z udziałem wielu zagranicznych gości
 2 października - otwarto miasteczko uniwersyteckie
 14 listopada - utworzono Muzeum Przyrodnicze
 1974
 7 lutego - wizyta I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na uniwersytecie
 1975 
 8 stycznia - zamontowano w Auli Uniwersyteckiej nowe organy koncertowe
 uruchomiono Stację Polarną na Spitsbergenie
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 9500
 1976
 5 stycznia - zorganizowano obchody 30-lecia uniwersytetu
 1977
 ukończono budowę radioteleskopu o średnicy anteny 15 m w Piwnicach
 1978
 powołano do istnienia Wydział Ekonomiczny
 1979
 maj - Studencki Teatr Bajki i Baśni „Maja” wystawił pierwszą sztukę
 1980
 15 września - powołano Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich
 2 października - zorganizowano obchody 35-lecia uniwersytetu
 W klubie studenckim „Od Nowa” rozpoczął działalność rockowy zespół „Republika”
 1981
 19 listopada - studenci uniwersytetu dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach
 9 grudnia - koniec akcji protestacyjnej studentów
 1982
 3 maja - aresztowano studentów, którzy uczestniczyli w mszy świętej w kościele św. Ducha
 powołano do życia Spółdzielnie Mieszkaniową Młodych Pracowników UMK
 8 listopada - Służba Bezpieczeństwa zatrzymała działaczy NZS
 1984
 19 lutego - zorganizowano pierwsze Święto Uczelni
 1987
 19 sierpnia - wmurowano akt erekcyjny pod budowę gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych w miasteczku uniwersyteckim
 1988
 5 maja - utworzono Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française przy uniwersytecie

Od 1989 roku 
 1989
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 8000
 19 stycznia - w wyniku odmowy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów studenci zorganizowali manifestację na Rynku Staromiejskim
 22 września - zarejestrowano NZS
 1990
 14 grudnia - w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal „Toruń Blues Meeting”
 1991
 oddano do użytku pierwszą część gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych
 1992
 31 grudnia - rozbudowano gmach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 1993
 11 marca - w klubie Od Nowa odbyły się pierwsze Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA
 utworzono Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii oraz Wydział Nauk Historycznych
 13 lipca - powołano do życia Stację Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce 
 1 września - liczba wydziałów uniwersytetu wzrosła do 9.
 25 października - otwarto pierwsze w Polsce Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów uniwersytetu
 1994
 1 lutego - otwarto Uniwersytecką Księgarnię Naukową
 listopad - w Piwnicach uruchomiono radioteleskop o średnicy anteny 32 m, trzeci pod względem wielkości w Europie
 marzec - władze uniwersytetu organizują cieszącą się ogromnym zainteresowaniem "Promocję Edukacyjną" - prezentację ofert dydaktycznych wielu polskich uczelni, adresowaną do młodzieży szkół średnich z kilku województw
 1995
 15 lutego - powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów UMK
 19 lutego - zorganizowano obchody 50-lecia uniwersytetu
 7 czerwca - wizyta Czesława Miłosza na uniwersytecie
 1996
 2 stycznia - zorganizowano obchody 50-lecia Akademickiego Związku Sportowego UMK
 uruchomiono Radio Sfera
 15 marca - powołano Ośrodek Informacji i Promocji
 6 kwietnia - powstało Kino Studenckie „Niebieski Kocyk”
 15 października - w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyło się odbyło się pierwsze „Colloquium Charitativum”
 17 listopada - wizyta byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej
 1997
 1 stycznia - na Wydziale Fizyki i Astronomii zostało utworzone Centrum Astronomii, które zintegrowało istniejący dotąd Instytut Astronomii z Katedrą Radioastronomii
 czerwiec - powołano do życia Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego
 8 września - wizyta ministrów ochrony środowiska państw Europy Środkowej i Wschodniej na uniwersytecie
 29 października - wmurowano akt erekcyjny pod budowę Wydziału Prawa i Administracji w miasteczku akademickim
 26 listopada - zorganizowano obchody 200-lecia tradycji Wydziału Sztuk Pięknych
 16 grudnia - utworzono Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych (LSW) oraz przekształcono Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowego w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych (UCTS)
 1998
 21 stycznia - utworzono Liceum Akademickie
 liczba studentów uniwersytetu przekroczyła 30 000
 1 września - zainaugurowano rok szkolny w Liceum Akademickim
 1999
 26 stycznia - senat uczelni przyjął uchwałę o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny
 7 czerwca – wizyta papieża Jana Pawła II w Auli UMK
 czerwiec - archeologia, jako pierwszy kierunek na UMK, otrzymała certyfikat potwierdzający wysoką jakość kształcenia
 1 września - utworzono Wydział Filologiczny 
 1 października - uniwersytet uhonorowano medalem "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze
 2000
 1 marca - wmurowano akt erekcyjny pod budowę bursy dla uczniów Liceum Akademickiego oraz Hotel Uniwersytecki 
 2 października - otwarto nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w miasteczku akademickim
 1 grudnia - zorganizowano obchody 50-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji 
 1 grudnia - oddano do użytku budynek Collegium Iuridicum Novum w miasteczku akademickim
 2001
 21 marca - powołano Międzynarodową Radę Naukową Centrum Astronomii
 24 kwietnia - utworzono Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
 1 września - działalność rozpoczęło Uniwersyteckie Centrum Informatyczne
 1 października – powołano do życia Wydział Teologiczny (na bazie Toruńskiego Instytutu Teologicznego)
 1 października - odsłonięto popiersie Ludwika Kolankowskiego przy Wydziale Chemii
 2002
 25 marca - prof. Jan Kopcewicz został ponownie rektorem UMK na lata 2002-2005
 24 września - wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu Wydziału BiNoZ
 2003
 19 lutego - przekazano Uczelni budynek Narodowego Banku Polskiego przy pl. Rapackiego - otrzymał nazwę Collegium Maximum
 6 maja - w Liceum Akademickim rozpoczęły się pierwsze egzaminy maturalne
 14 października - Senat Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy przyjął uchwałę wyrażającą wolę połączenia AM z UMK
 zakończono budowę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 2004
 6 czerwca - na Wydziale Matematyki i Informatyki otwarto Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems
 22 czerwca - tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał papież Jan Paweł II
 24 listopada - włączono Akademię Medyczną w Bydgoszczy (ob. Collegium Medicum) oraz Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku (ob. Wydział Teologiczny) w struktury UMK
 2005
 1 lutego - na Wydziale Filologicznym utworzono Centrum Badań Australijskich
 19 lutego - zorganizowano obchody 60-lecia uniwersytetu
 18 marca - prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK na lata 2005-2008
 22 marca - utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
 17 maja - powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie
 1 czerwca - utworzono Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 2 grudnia - otwarto Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową
 2006
 23 lutego - otwarto Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 3 marca - otwarto na WSP Galerię Forum
 1 października - włączono WSD w Pelplinie w struktury Wydziału Teologicznego UMK
 2 października - otwarto nowy gmach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
 19 października - otwarto Studium Techniczne
 2007
 1 lutego - powołano rzecznika prasowego UMK, został nim dr Marcin Czyżniewski
 19 lutego - otwarto nowy budynek Wydziału Matematyki i Informatyki
 1 października - powołano do istnienia Wydział Nauk Pedagogicznych
 2008
 1 stycznia - powołano do życia Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
 na Wydziale Filologicznym zostały uruchomione pierwsze w historii Uniwersytetu i regionu studia orientalistyczne
 UMK zostaje pierwszym uniwersytetem w Polsce, na którym prowadzone są studia z informatyki stosowanej
 Collegium Medicum UMK rozpoczyna kształcenie studentów w Grudziądzu
 19 lutego - otwarto telewizję Internetową UMK
 10 października - zorganizowano obchody 60-lecia Archiwum UMK
 2009
 31 marca – powołano do życia Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, z połączenia dawnego Instytutu Politologii (dotychczas w strukturach Wydziału Humanistycznego) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (wydzielonego z Wydziału Nauk Historycznych)
 1 kwietnia - utworzono Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji
 17 kwietnia - wizyta na UMK Prezydenta RP Lecha Wałęsy
 2010
 10 maja - wmurowano kamień węgielny pod budowę Collegium Humanisticum
 23 października - spotkanie premiera RP Donalda Tuska z przedstawicielami kadry naukowej UMK
 10 grudnia - rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
 2011
 12 maja - zorganizowano obchody 10-lecia Wydziału Teologicznego
 16 września - zorganizowano obchody 10-lecia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Dydaktycznej
 30 września - otwarto Centrum Optyki Kwantowej
 3 października - zostało oddane do użytku Collegium Humanisticum
 2012
 1 października - w wyniku podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi powstają dwa nowe wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi
 17 października - otwarto po rozbudowie Klub Studencki Od Nowa
 2013
 25 kwietnia - otwarto Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (w uroczystości wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski)
 kwiecień - zlikwidowano Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
 27 września - otwarto nowe Uniwersyteckie Centrum Sportowe
 2014
 21 czerwca - zorganizowano obchody 35-lecia istnienia Chóru Uniwersyteckiego
 październik - otwarto po gruntownej modernizacji Aulę Uniwersytecką
 25 listopada - posiedzenie Senatu UMK w Bydgoszczy w związku z 10-leciem Collegium Medicum
 2015
 marzec - powstał nowy logotyp UMK
 14 czerwca - w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Uczelni na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK
 12 listopada - na fasadzie budynku głównego dworca kolejowego Toruń Główny odsłonięto tablicę upamiętniającą przyjazd profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna do Torunia
 16 listopada - otwarto Startup Campus UMK
 2016
 1 października - otwarto nowy kierunek kształcenia: psychologię
 4 lutego - zorganizowano obchody 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych
 13 maja - jubileusz 35-lecia NZS UMK
 2017
 21 stycznia - w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Moniuszki 16/18 otwarto pierwszą studencką jadłodzielnię
 31 maja - otwarto na Wydziale Nauk o Ziemi Centrum Badań Polarnych
 2 czerwca - senat uniwersytetu podjął uchwałę o powołaniu Centrum Weterynarii
 1 października - otwarto Centrum Weterynarii
 2018
 styczeń - rozpoczęto przygotowania do budowy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego
 grudzień - Miasteczko Akademickie znalazło się w zestawieniu stu najważniejszych budynków stulecia, przygotowanym przez miesięcznik „Architektura Murator” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 2019
 4 lutego - rozpoczęto rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
 9 maja - wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, które powstaje przy Wydziale Sztuk Pięknych
 30 października - UMK – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej
 2020
 20 stycznia - Miasteczko Akademickie na Bielanach wpisano do rejestru zabytków
 12 marca - prof. Andrzej Sokala został wybrany rektorem UMK na kadencję 2020-2024
 20 marca - rozpoczęto budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej
 marzec - prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii, jako pierwszy w historii naukowiec Uniwersytetu, został członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki
 czerwiec - Uniwersytet został pełnoprawnym członkiem konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE)
 14 października - na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otwarto Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze
 2021
 luty - powołano do życia Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Strona Archiwum UMK w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika